Serena Williams è la detentrice del titolo, ma è stata battuta in semifinale dalla sorella Venus, che a sua volta è stata battuta in finale da Agnieszka Radwańska con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Serena Williams (semifinale) 
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (Campionessa)
  Marija Šarapova (terzo turno) 
  Eugenie Bouchard (secondo turno) 
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Jelena Janković (terzo turno) 
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)

 Ana Ivanović (secondo turno) 
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Sara Errani (primo turno) 
 Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
 Lucie Šafářová (terzo turno) 
 Andrea Petković (ritirata)

Wildcard 

  Françoise Abanda (primo turno) 
  Ajla Tomljanović (primo turno) 

  Aleksandra Wozniak (primo turno)

Qualificate 

  Shelby Rogers (terzo turno) 
  Lauren Davis (primo turno)
  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Coco Vandeweghe (quarti di finale)
  Tereza Smitková (primo turno)
  Kiki Bertens (primo turno)

  Karin Knapp (primo turno)
  Heather Watson (terzo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Mónica Puig (primo turno)
  Stéphanie Dubois (primo turno)

Lucky loser 

  Elena Vesnina (secondo turno)

  Karolína Plíšková (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2014
WTA Tour 2014